Palmitense – abitanti di Palmitinho
Palmitense – abitanti di Palmitos